Mahlmann ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Müller.

Namensträger 
 Adolf Mahlmann (1876–1945), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer
 Barbara Mahlmann-Bauer (* 1954), deutsche Germanistin und Literaturwissenschaftlerin
 Carl-Heinz Mahlmann (1907–1965), deutscher Fußballspieler
 Gisela Mahlmann (* 1945), deutsche Fernsehjournalistin
 Günter Mahlmann (1908–1975), deutscher Fußballtrainer
 Magnus Mahlmann (* 1975), deutscher Jugendbuchautor, siehe Christian Linker
 Matthias Mahlmann (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Max Hermann Mahlmann (1912–2000), deutscher konstruktivistischer Maler
 Oceana Mahlmann (* 1982), deutsche Popsängerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin, siehe Oceana (Sängerin)
 Paul Mahlmann (1892–1963), deutscher Offizier, Militärschriftsteller und Journalist
 Regina Mahlmann (* 1959), deutsche Soziologin, Unternehmensberaterin und Autorin
 Siegfried August Mahlmann (1771–1826), deutscher Liederdichter, Schriftsteller, Redakteur und Zeitungsverleger
 Theodor Mahlmann (1931–2011), deutscher Theologe
 Wilhelm Mahlmann (1812–1848), deutscher Geograph und Meteorologe

Siehe auch 
 Mallmann

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname